Anna Pavlova
 Anna Anatol'evna Pavlova – ginnasta russa naturalizzata azera
 Anna Pavlovna Pavlova – ballerina russa